Calè (en llatí Calenus i segurament Julius Calenus) va ser un hedu partidari de Vitel·li.

Després de la batalla de Cremona l'any 69 en la que l'exèrcit de Vitel·li va ser derrotat per Antoni Prim (Antonius Primus), Juli Calè va ser enviat a la Gàl·lia com a demostració de la derrota.

Referències 

Gals
Hedus